Intoshia — рід прямоплавів родини Rhopaluridae.

Спосіб життя 
Усі види роду є паразитами морських безхребетних (немертин, плоских червів, молюсків).

Класифікація 
Описано п'ять видів
 Intoshia leptoplanae Giard, 1877
 Intoshia linei Giard, 1877
 Intoshia metchnikovi (Caullery & Mesnil, 1899)
 Intoshia paraphanostomae (Westblad, 1942)
 Intoshia variabili (Alexandrov & Sljusarev, 1992)

Родинні зв'язки

Література 
 Giard. 1877 : Sur les Orthonectida, classe nouvelle d'animaux parasites des Echinodermes et des Turbellaries // Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris. - 1877. -  Vol. 85, n. 18. P. 812-814.
 Слюсарев Г. С. Тип ортонектида (Orthonectida): строение, биология, положение в системе многоклеточных животных // Журн. общ. биологии. — 2008. — Том 69, № 6. — С. 403–427.

Джерела 
 George Slyusarev dans Joel Hallan
 Kozloff. The genera of the phylum Orthonectida // Cahiers de. Biologie Marine. — 1992. — Vol. 33. — P. 377–406.
 Марков А. Загадочные ортонектиды не так примитивны, как считалось ранее 
 The Genome of Intoshia linei Affirms Orthonectids as Highly Simplified Spiralians, 2016.

Примітки 

Прямоплави
Роди тварин